Комарська сільська рада — сільське поселення, Зоринський район, Алтайський край, Росія
 Комарська сільська рада — орган місцевого самоврядування Комарської сільської громади, Волноваський район, Донецька область, Україна